Valeriya (zangeres), een Russisch zangeres,
Valeriya Starodubrovskaya, een Russisch roeister.

Zie ook 
 Valeria (doorverwijspagina)